Bolze ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bolze (1834–1912), Senatspräsident am Reichsgericht
 Heinrich Ludwig Bolze (1813–1888), preußischer Lehrer und Schriftsteller
 Martin Bolze (* 1957), deutscher Showhypnotiseur
 Waldemar Bolze (1886–1951), deutscher Journalist und sozialistischer Politiker
 Walter Bolze (1913–2001), deutscher Architekt

Bolze steht für:
 eine mundartliche Bezeichnung des Katers

Siehe auch:
 Boltze